Sultanpur kan syfta på

Geografi

Indien 

 Sultānpur Lodhi, ort, Punjab, Kapurthala, 
 Sultānpur (ort i Indien, Uttarakhand), Haridwar, 
 Sultānpur (ort i Indien, Uttar Pradesh, Sultānpur), 
 Sultānpur (ort i Indien, Madhya Pradesh), Raisen, 
 Sultānpur (distrikt), Uttar Pradesh, 
 Kulu (ort), Himachal Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar